China Open 2004 steht für:

 China Open 2004 (Badminton), Badmintonturnier
 China Open 2004 (Tennis), Tennisturnier